Mike Anderson peut désigner :
 Mike Anderson (1973-), joueur américain de Football américain ;
 Mike B. Anderson (1973-), réalisateur américain.